Apolochus är ett släkte av kräftdjur. Apolochus ingår i familjen Amphilochidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Apolochus